Don't Stop (ATB), nummer van ATB uit 1999. 
 Don't Stop (Daryll-Ann), album van Daryll-Ann uit 2004.
 Don't Stop (Fleetwood Mac), nummer van Fleetwood Mac uit 1977.